Il singolare del torneo di tennis Benson & Hedges Classic 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Roscoe Tanner che ha battuto in finale Ray Ruffels 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Roscoe Tanner (campione)
 Cliff Richey (quarti di finale)
 Onny Parun (semifinali)
 Ismail El Shafei (secondo turno)

 Hans-Jürgen Pohmann (quarti di finale)
 Jürgen Fassbender (quarti di finale)
 Brian Fairlie (secondo turno)
 Fred Stolle (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Benson & Hedges Classic 1974